

Sigle 
Kayseri Tayyare Fabrikası (KTF) – azienda aeronautica turca
 Korea Telecom Freetel – società sudcoreana di telecomunicazioni

Codici 
 KTF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Takamatsu (Nuova Zelanda)
 ktf – codice ISO 639-3 della lingua kwami